Sluis ist der Name folgender Orte:

 Sluis, eine Gemeinde in der niederländischen Provinz Zeeland

Sluis ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham van der Sluis (1928–2004), niederländischer Mathematiker
 Albert Sluis (* 1937), niederländischer Radrennfahrer
 Jan van der Sluis (1889–1952), niederländischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Sluys